Le nom comté d'Escambia est porté par deux comtés des États-Unis :
 Comté d'Escambia, en Alabama.
 Comté d'Escambia, en Floride.